Open GDF SUEZ de Marseille 2009 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых кортах с грунтовым покрытием.

Соревнования проводятся во французском городе Марсель 8-14 июня.

Первым номером посева в одиночном турнире стала  Моника Никулеску (№ 63 в мире на тот момент).

Ход турнира

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Open GDF SUEZ de Marseille

 Цикл женских турниров ITF 2009

 Портал: Теннис

Франция
Теннис
Июнь 2009 года
2009